Родриго Морено (; ) – аргентинский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Закончил киноуниверситет в Буэнос-Айресе, с 1996 преподает в нём режиссуру и сценарное искусство.

Фильмография 
1991: Video cabina (документальный)
1993: Мы/ Nosotros (короткометражный, премия за лучший фильм на МКФ документального и короткометражного кино в Бильбао)
1998: Скверное время/ Mala época (коллективный проект; премия ФИПРЕССИ на МКФ в Мар-дель-Плата, премия зрительских симпатий на КФ латиноамериканского кино в Тулузе)
2001: El descanso (коллективный проект, премия за лучший сценарий на КФ латиноамериканского кино в Лериде)
2005: Охранник/ El custodio (премия Альфреда Бауэра на Берлинском МКФ, премия Новые горизонты на Сан-Себастьянском МКФ, премия NHK на фестивале Санденс, Серебряный кондор Ассоциации аргентинских кинокритиков за лучший режиссёрский дебют, премии за режиссуру и лучший фильм на МКФ в Боготе, две премии на МКФ в Гвадалахаре, премии на МКФ в Гаване и Лиме)
2007: La señal (телевизионный)
2011: Загадочный мир/ Un mundo misterioso (номинация на Золотого медведя на Берлинале)

Примечания

Ссылки 
На сайте Аргентинское кино  

Кинорежиссёры Аргентины
Сценаристы Аргентины